Az alábbi szócikk a Star Darlings: Csillagocskák című animációs sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

1. évad

Rövidfilmek

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái